Ytterön kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ytterön (Kumlinge, Åland), 
 Ytterön, Houtskär, Åboland, 
 Ytterön, Raseborg, Nyland,

Sverige 

 Ytterön, Karlskrona kommun, Blekinge län,

Se även 
 Ytterö
 Ytterören
 Yttre ören

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Svalbard och Jan Mayenförgreningar